Het seizoen 2003/2004 in de SAS Ligaen was de 14de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie begon op 26 juli 2003 en eindigde op 29 mei 2004. De nummer laatst Akademisk BK kreeg negen punten in mindering wegens het opstellen van een speler met een vals paspoort. Nieuwkomers waren Herfølge BK en BK Frem Kopenhagen. In 198 duels werd in totaal 600 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,03 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van de Zweedse trainer-coach Hans Backe prolongeerde FC Kopenhagen de landstitel en behaalde zo het vierde kampioenschap uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Kopenhagen || 33 || 20 || 8 || 5 || 56 || 27 || +29 || 68
|-
| 2 || Brøndby IF || 33 || 20 || 7 || 6 || 55 || 29 || +26 || 67
|-
| 3 || Esbjerg fB || 33 || 18 || 8 || 7 || 71 || 44 || +27 || 62
|-
| 4 || Odense BK || 33 || 16 || 9 || 8 || 66 || 46 || +20 || 57
|-
| 5 || Aalborg BK || 33 || 16 || 9 || 8 || 55 || 41 || +14 || 57
|-
| 6 || FC Midtjylland || 33 || 14 || 6 || 13 || 65 || 51 || +14 || 48
|-
| 7 || Viborg FF || 33 || 11 || 9 || 13 || 47 || 44 || +3 || 42
|-
| 8 || Aarhus GF || 33 || 11 || 3 || 19 || 45 || 66 || –21 || 36
|-
| 9 || FC Nordsjælland || 33 || 7 || 11 || 15 || 35 || 59 || –24 || 32
|-
| 10 || Herfølge BK || 33 || 8 || 7 || 18 || 34 || 57 || –23 || 31
|-style="background:#FFCCCC;"
| 11 || BK Frem Kopenhagen || 33 || 8 || 3 || 22 || 40 || 65 || –25 || 27
|-style="background:#FFCCCC;"
| 12 || Akademisk BK || 33 || 8 || 2 || 23 || 30 || 70 || –40 || '17 
|}

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam. Assists In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.''

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

FC Kopenhagen

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Kopenhagen, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Hans Backe voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2003
Deens voetbalelftal in 2004
Deense voetbalbeker 2003/04

Competitievoetbal 2003/04
2004